Lohmen – comune nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
Lohmen – comune in Sassonia